La police Bauhaus est une police d'écriture basée sur la police Universal de 1925 de Herbert Bayer. Elle a été créée en 1969 par Joe Taylor. Une variation de la police existe, le Bauhaus 93.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Fontes de caractères unicode libres
 Liste de polices d'écriture

Liens externes 
 
 Type Trading Card: Bauhaus/Avant Garde Gothic
 ITC Bauhaus STD
 Type Gallery - ITC Bauhaus
 Identifont Bauhaus 93
 Identifont Blippo

Police d'écriture
Police d'écriture d'International Typeface Corporation